Libelle может означать:
 Libelle — немецкий шифр.
 Libelle map — многофункциональное навигационное ПО для автомобильной и туристической навигации.
 Libelle (жанр) — тип политической брошюры по старому режиму во Франции.
 Libelle (игрушка) — немецкая игрушка, сделанныя SCHENY в конце 50-х или начале 60-х годов.
 Libelle (мотоколяска) — австрийская трёхколёсная мотоколяска.
 H-301 и H-201 — планёры, построенные Glasflügel в ФРГ.
 Lom-57 Libelle, созданный VEB Apparatebau Lommatzsch в ГДР.
 "Libelle" - немецкий барк, который потерпел кораблекрушение на восточном рифе Уэйк в 1866 году.